Ла Грегорија има више значења:

 Ла Грегорија (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Грегорија (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику